Тюшево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюшево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Тюшево — село в Рязанском районе Рязанской области.